Сальный — топоним:

 Сальный — остров в Кольском заливе;
 Сальный — посёлок в Алатырском районе Чувашии.

См. также 
 Сальное